Raymond nebo Reymond [rémon] může znamenat:

rodné jméno
 Seznam článků začínajících na „Raymond“
 Seznam článků začínajících na „Reymond“

příjmení
 Antonín Raymond (1888–1967) – český architekt, žijící v Japonsku a v USA
 Dominique Reymond (* 1957) – francouzská herečka
 Emil du Bois-Reymond (1818–1896) – německý lékař a fyziolog
 Eric S. Raymond (ESR; * 1957) – americký programátor
 Lisa Raymondová (* 1973) – americká profesionální tenistka
 Raimond (též Raymond, Raimund) z Poitiers (1108–1149) – francouzský šlechtic
 Roy Raymond (1947–1993) – americký podnikatel

místní název
 Raymond (Washington) – malé město v USA

podobné
 Raimund